Carlo Denina (1731-1813) : écrivain italien;
 Inna Denina (1992- ) :  joueuse de volley-ball ukrainienne.